Horbiwzi (ukrainisch ; russische Entsprechung /Gorbowzy) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Tscherniwzi, Rajon Tscherniwzi, siehe Horbiwzi (Tscherniwzi)
 Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Lityn, siehe Horbiwzi (Lityn)